International og internationale henviser til forskellige artikler:
 International – begreb i mellemfolkelig sammenhæng
 International 2.4 Metre – er en svensk kølbåd
 International Air Transport Organisation – international lufttransport-sammenslutning
 International Amateur Athletic Federation – det internationale atletikforbund
 International Amateur Handball Federation – det internationale håndboldforbund
 International Amateur Wrestling Federation – det internationale brydeforbund
 International Amateur Badminton Federation – det internationale badmintonforbund
 International Association for Plant Taxonomy – beskæftiger sig med planters systematik, taxonomi og nomenklatur.
 International Atomtid – UTC, international tidsfastsættelse
 International Baccalaureate – undervisningsprogrammer
 International Baccalaureate Organization – international non-profit uddannelsesorganisation
 International Boxing Union – verdensorganisation for professionel boksning
 International Civil Aviation Organisation – international organisation for civil luftfart
 International Council of Women – international kvinderåd
 International Law Association – internationalt engelsk juridisk sammenslutning
 International Harvester – amerikansk producent af bl.a. landbrugs- og entreprenørmaskiner
 International ret – mellemfolkelig retsinstans
 International Telephone and Telegraph Corporation – amerikansk telefonselskab
 International Trade Organisation – international hanselsorganisation
 International Yact Racing Union – international kapsejler-union
 Internationale – international socialistisk arbejderbevægelse
 Internationale (sang) – international arbejdersang
 Internationale Astronomiske Union – nationale astronomiske foreninger fra hele verden
 Internationale Atomenergiagentur – FNs organ for fredelig udnyttelse af atomkraft
 Internationale Højskole – højskole I Helsingør